De Serie B 2015/16 was het 84ste voetbalseizoen op het tweede niveau van Italië. Het seizoen begon op zaterdag 5 september 2015 met de wedstrijd AC Cesena - Brescia (2-0) en eindigde op 20 mei 2016, waarna de play-offs (promotie en degradatie) beginnen. Het eerste doelpunt van het seizoen kwam op naam van de onfortuinlijke verdediger Paolo Castellini van Brescia, die in het openingsduel tegen AC Cesena na twee minuten zijn eigen doelman Stefano Minelli passeerde.

De competitie kende de primeur van de zogeheten "groene kaart". Om sportief gedrag aan te moedigen, mogen scheidsrechters dit seizoen groene kaarten uitdelen. ,,Het gaat om een beloning voor spelers die zich laten opmerken door hun fair play", aldus Andrea Abodi, voorzitter van de Serie B, in een toelichting. 
 
Een groene kaart kan verdiend worden als een speler bijvoorbeeld een fout toegeeft tegenover de scheidsrechter of een geblesseerde tegenstander helpt. Aan het einde van het seizoen worden de kaarten opgeteld. De spelers met de meeste groene kaarten krijgen een nog nader te bepalen beloning.

Cagliari verzekerde zich op 6 mei 2016 na een absentie van een jaar van een terugkeer in de Serie A. Dat gebeurde door een 3-0 overwinning op en bij AS Bari door treffers van João Pedro Galvao, Diego Farias en Alberto Cerri. Door de zege was Cagliari verzekerd van een van de bovenste twee plaatsen in de Serie B, die recht gaven op rechtstreekse promotie. Met het reeds gepromoveerde FC Crotone maakte Cagliari in de laatste weken van het seizoen uit wie als kampioen naar de Serie A zou promoveren. Cagliari, dat in 1970 kampioen van Italië werd, degradeerde in het seizoen 2014/15 uit de hoogste afdeling.

Eindstand

Play-offs

Promotie
{{Wedstrijdschema laatste 8 (zonder 3) 2 duels
| RD1-time01= AS Bari
| RD1-gols01i=
| RD1-gols01v=
| RD1-gols01agr=3
| RD1-time02= Novara Calcio
| RD1-gols02i=
| RD1-gols02v=
| RD1-gols02agr=4

| RD1-time05= AC Cesena
| RD1-gols05i=
| RD1-gols05v=
| RD1-gols05agr=1
| RD1-time06= Spezia Calcio
| RD1-gols06i=
| RD1-gols06v=
| RD1-gols06agr=2

| RD2-time01= Novara Calcio
| RD2-gols01i= 0
| RD2-gols01v= 2
| RD2-gols01agr= 2
| RD2-time02= Pescara Calcio
| RD2-gols02i= 2
| RD2-gols02v= 4
| RD2-gols02agr= 6

| RD2-time03= Spezia Calcio
| RD2-gols03i= 0
| RD2-gols03v= 0
| RD2-gols03agr= 0
| RD2-time04= Trapani Calcio
| RD2-gols04i= 1
| RD2-gols04v= 2
| RD2-gols04agr= 3

| RD3-time01= 'Pescara Calcio
| RD3-gols01i=2
| RD3-gols01v=1
| RD3-gols01agr=3
| RD3-time02= Trapani Calcio
| RD3-gols02i=0
| RD3-gols02v=1
| RD3-gols02agr=1
}}

Degradatie

US Salernitana 1919 weet zich te handhaven in de Serie B, Virtus Lanciano degradeert naar de Lega Pro.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2015/16 uit in de Serie B.

ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Cagliari Calcio

Bijgaand een overzicht van de spelers van Cagliari Calcio, die in het seizoen 2015/16 onder leiding van trainer-coach Massimo Rastelli de titel opeisten in de Serie B en zo promotie afdwongen naar de Serie A.

Zie ook
Serie A 2015/16
Coppa Italia 2015/16

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2015/16